Elizabet Tursynbaeva (), née le 14 février 2000 à Moscou, est une patineuse artistique kazakhe.

Carrière

Carrière sportive 
Elle est médaillée de bronze des Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de 2016 à Lillehammer et des Jeux asiatiques d'hiver de 2017 à Sapporo. En 2019, elle est médaillée d'argent des Championnats des quatre continents de patinage artistique 2019 à Anaheim, de l'Universiade d'hiver de 2019  à Krasnoïarsk et des Championnats du monde de patinage artistique 2019 à Saitama. Lors de ces derniers championnats, elle rentre dans l'histoire du patinage artistique en étant la première patineuse en compétition senior à réussir un quadruple salchow au début de son programme court.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique kazakhe
Naissance en février 2000
Naissance à Moscou